Tabuaeran kan syfta på:

Geografi

Kiribati 

 Tabuaeran Island, atoll, Linjeöarna, 
 Tabuaeran (öråd i Kiribati), Linjeöarna, 

Robotskapade Kiribatiförgreningar